Ба́лтия:
 Балтия () — топоним, иногда представляемый как вариант , связываемый в Германии либо с одним из наименований города Базель, либо с городом в Нидерландах, либо с островом (возможно, вымышленным) близ балтийского побережья Пруссии. Последний вариант объяснения иногда выдвигают как причину, по которой Адам Бременский вместо Ostsee () употребил  — Балтийское море.
 Балтия () — транслитерация совокупного самоназвания трёх бывших союзных республик Прибалтики (Литва, Латвия, Эстония). После распада СССР (1991 год) иногда используется в сочетании «Страны Балтии» вместо «Государства Прибалтики», «Прибалтийские страны» и т.п.
 Балтия (автодорога) — название федеральной автомобильной дороги М9 (Новорижского шоссе), ведущей из Москвы в Ригу (Латвия).
 Банк Балтия — бывший банк в Латвии.
 Балтия, Герман — бельгийский военный и государственный деятель.

См. также 

 Красная Балтия

Примечания